Jean Ladrière (1921 – 2007) foi um filósofo e lógico belga, nascido em Nivelles.

Filósofos do século XX
Filósofos da Bélgica